Новокулундинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Благовещенском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Новокулундинка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1222 человека, в том числе 611 мужчин и 611 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1169 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Долинка,
 посёлок Курган,
 посёлок Новокулундинка,
 посёлок Новотюменцево.

На территории современного Новокулундинского сельсовета находился основанный в 1911 году посёлок Борки, ныне исчезнувший с карт.

Примечания 

Муниципальные образования Благовещенского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края